Kim Andersson, švedski rukometaš
Kim W. Andersson, švedski pisac, ilustrator i crtač stripa

Vidi Kim Anderzon, Kim Anderson i Kim Andersen.